Тлях — село в Шамильском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Урадинский“».

Географическое положение 
Расположено в 6 км к югу от районного центра села Хебда, на левом берегу реки Гичиноор.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района